Хосе Урибуру:
 Урибуру, Хосе Феликс (1868—1932) — аргентинский военный, который фактически занимал пост президента Аргентины.
 Урибуру, Хосе Эваристо (1831—1914) — аргентинский адвокат и политик.